El término Spirit puede referirse a los siguientes artículos:

 Spirit, banda de rock psicodélico estadounidense.
 Spirit, robot que forma parte del Programa de Exploración de Marte.
 The Spirit, personaje ficticio de cómic creado por Will Eisner en 1940.
 Spirit, álbum de la cantante norteamericana Jewel lanzado en 1998.
 Spirit, álbum de la cantante británica Leona Lewis lanzado en el año 2007.
 Spirit, último álbum del grupo musical inglés Depeche Mode (2017).
 Spirit Airlines, aerolínea de bajo costo estadounidense.
 Spirit: El corcel indomable, película de animación de Dreamworks.
 Spirit Racing, equipo de automovilismo británico.
 Spirit (Wisconsin), localidad estadounidense.